Mechanicsburg Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mechanicsburg Commercial Historic District (Ohio), ID-Nr. 85001895
 Mechanicsburg Commercial Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 83002232